Nicola IV – papa Niccolò IV, 191º papa della Chiesa cattolica
 Nicola IV – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
 Nicola IV – patriarca di Costantinopoli dal 1147 al 1151